Het seizoen 1958/59 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 7 september 1958 en eindigde op 31 mei 1959. Racing Club de Bruxelles won in Derde Klasse A, K. Olse Merksem SC won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 AS Oostende KM (rechtstreeks)
 R. Uccle Sport (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Waaslandia Burcht (kampioen 4A)
 RUS Tournaisienne (kampioen 4B)
 R. Fléron FC (kampioen 4C)
 R. Stade Waremmien FC (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 Racing Club de Bruxelles (kampioen 3A)
 K. Olse Merksem SC (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Tongerse SV Cercle (rechtstreeks uit 3A)
 RCS La Forestoise (rechtstreeks uit 3A)
 KRC Lokeren (rechtstreeks uit 3B)
 R. SCUP Jette (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, Racing Club de Bruxelles en K. Olse Merksem SC, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3